Ксения Фёдорова:
 Фёдорова, Ксения Владимировна (род. 1980) — российский журналист-международник.
 Фёдорова, Ксения Леонидовна (род. 1983) — российский музыкант (рояль и вокал), участница группы «КУБИКМАГГИ».